Waifs steht für:
 The Waifs, australische Band
 The Waifs (Palmer-Archipel), Inselgruppe in der Antarktis